

Фамилия 
Ашраф — фамилия арабского происхождения:
 Ашраф, Камран (род. 1973) — пакистанский хоккеист на траве.
 Ашраф, Нава (род.) — канадская экономистка.
 Ашраф, Раджа Первез (род. 1950) — пакистанский государственный деятель.
 Ашраф, Шериф (род. 1987) — египетский футболист.

Имя 
Ашраф — мусульманское имя:
 Ашраф Дехгани (род. 1948) — иранская революционерка-партизанка, организатор и руководитель Иранских народных партизан-фидаинов.
 Ашраф Паша оглы Алиев (род. 1986) — азербайджанский борец вольного стиля, член национальной сборной Азербайджана.
 Ашраф-шах (1700—1730) — второй шах Ирана из афганской династии Хотаки (1725−1729).
 Ашраф Базнани — марокканский художник, режиссёр и фотограф.
 Ашраф Гани Ахмадзай (род. 1949) — афганский политический деятель.
 Ашраф Эль Саббах (род. 1962) — журналист.

Прочее 
 Ашраф — своеобразная каста среди индийских мусульман, имеющая самый высокий статус. Как правило, это индийские мусульмане, ведущие свой род от арабов (в отличие от более низкостатусной касты «аджлаф» — потомков обратившихся в ислам индусов).